Telegraph puede referirse a:

 Telegraph, álbum de Drake Bell de 2005;
 The Daily Telegraph, diario británico; o
 De Telegraaf, diario holandés; o
 The Daily Telegraph, diario australiano.